F-band kan syfta på:

 F-band (NATO) – frekvensband från 3 till 4 GHz
 F-band (vågledare) – millimetervågband från 90 till 140 GHz